John French může být:

 John French (hudebník), zvaný Drumbo (* 1948) – americký rockový bubeník a zpěvák
 John French (maršál) (1852–1925) – britský velitel za druhé búrské a první světové války

Externí odkazy